Les Championnats du monde de tchoukball 2019 sont la  des Championnats du monde de tchoukball.

Format de la compétition

Hommes 

Les 16 équipes sont réparties en quatre groupes dans lequel elles se rencontrent chacune une fois. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, les autres disputent des matchs de classement.

Femmes 

Les 14 équipes sont réparties en deux groupes dans lequel elles se rencontrent chacune une fois. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales croisées, les autres disputent des finales de classement.

Composition des groupes

Calendrier

Tournoi masculin

Tour préliminaire 
Résultats de la phase préliminaire :

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Tour final 
Résultats de la phase finale :

Tournoi féminin

Tour préliminaire 
Résultats de la phase préliminaire :

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Tour final 
Résultats de la phase finale :

Classements finals

Notes et références 

Championnats du monde de tchoukball
Tchoukball en 2019
Championnat du monde en Malaisie
Championnat du monde en 2019
Sport en août 2019